John Ireland puede referirse a:

 John Ireland (compositor) (1879–1962), compositor inglés
 John Ireland (actor) (1914–1992), actor y director canadiense